Municipio de Addison puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Addison (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Addison (condado de DuPage, Illinois), un municipio ubicado en el condado de DuPage.
 Municipio de Addison (condado de Shelby, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Addison (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Addison (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Addison (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Addison (condado de Somerset, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Somerset.